Цент (гроші)
Цент (музика)